Jan Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Jan Michaelis (Autor) (* 1968), deutscher Autor
 Jan Michaelis (Snowboarder) (* 1978), deutscher Snowboarder
 Jan Müller-Michaelis (* 1977), deutscher Autor und Regisseur